Arzneimittelherstellung steht für:

 Herstellung von Fertigarzneimitteln, siehe Pharmahersteller#Arzneimittelherstellung
 Eigenherstellung von Arzneimitteln, in Apotheken